Romfelt se poate referi la:

 Romfelt Manufacturing, companie producătoare de pâslă din România
 Romfelt Plaza, proiect imobiliar din București, dezvoltat pe terenul fostei fabrici a firmei Romfelt Manufacturing